Tugurige kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tugurige (socken i Kina, lat 40,30, long 108,88), Inre Mongoliet, 
 Tugurige (socken i Kina, lat 44,52, long 116,27), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar